Dirac se objevuje ve více významech a jménech:
 Dirac (kompresní formát) – kompresní formát a kodek
 Dirac – francouzská obec v departementu Charente
 Paul Dirac – fyzik
 Gabriel Andrew Dirac – matematik